

Pessoas
Carl Friedrich Hindenburg (1741-1808), matemático alemão
Paul von Hindenburg (1847-1934), militar alemão, Presidente da República de Weimar

Outros 
LZ 129 Hindenburg, um dirigível construído pela Luftschiffbau-Zeppelin GmbH, na Alemanha Nazista
The Hindenburg, um filme estadunidense de 1975, do gênero drama, dirigido por Robert Wise
Linha Hindenburg, um vasto sistema de defesa ao nordeste da França durante a Primeira Guerra Mundial
Cruz de Hindenburg, medalha militar alemã

Desambiguação